99 % est le septième album studio de Ska-P sorti le . Ses singles sont Se Acabó et Canto A La Rebelión. Son titre signifie que 99 % de la population sont dirigés par 1 % de patrons en rapport avec le slogan international politique Nous sommes les 99 %.

Liste des morceaux 
 Full Gas (03:08) : Morceau instrumental.
 Canto A La Rebelión (04:42) : Hymne du groupe
 Ciudadano Papagayo (04:07) : Critique du conformisme dans la société, incitation à la rébellion.
 Pandemia, S.L. (04:01) : Critique de l'O.M.S. et de l'industrie pharmaceutique.
 Se Acabó (04:09) 
 Ska-Pa (03:52) : Hymne du groupe.
 Marinaleda (04:22) : Hommage à la ville de Marinaleda.
 Alí Baba (02:55)
 Victoria (03:21) : Hommage au Parti X en Espagne.
 Bajo Vigilancia (04:02)
 Maquis (05:05) Hommage à un républicain espagnol ayant résisté au Franquisme pendant et apres la guerre civile
 Oniomanos (03:19) : Dénonciation de la société de consommation. 
 ¿Quienes Soís? (04:08) : Dénonciation du Groupe Bilderberg.
 Radio Falacia (03:29) Critique des médias.
 Africa Agónica (04:51) : Critique de la décolonisation de l'Afrique et de l'exploitation de ses ressources.

Clips et singles

Clips 
Ska-P tourne un clip pour cet album qui est selon eux "arrivé tardivement mais arrivé quand même". Le clip vient de la chanson Se Acabó et critique le conformisme et la routine de la classe ouvrière sous le slogan Nous sommes les 99 %

Singles 
Cet album contient 2 singles : Canto A La Rebelión et Se Acabó.

Album de Ska-P
Album musical sorti en 2013